Het judotoernooi in de klasse tot 57 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op maandag 30 juli 2012. Regerend olympisch kampioene was Giulia Quintavalle uit Italië, die ditmaal werd uitgeschakeld in de herkansingen. In totaal kwamen 25 judoka's uit 25 landen uit in de lichtgewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Vrouwen 57